Ric Berger (1894-1984), suisse défenseur d'une langue internationale neutre
 Richard Berger (1939-2004), homme d'affaires américain dans le monde du cinéma et de la télévision